Ка́ре-ка́ре (другие названия: бакаре, акхале, акари) — народ, принадлежащий к группе банту. Проживают на территории Демократической Республики Конго и ЦАР. Численность по данным на конец 1990-х годов составляла 90 тыс. человек в ДРК и 60 тыс. человек в ЦАР.

История 
Название «каре-каре» означает «давным-давно» и «в течение долгого времени». То есть народ, который всегда в движении. И это также означает, что это те, кто всегда подходил к Замбези (Lancaster 1977: 22).

Основной ареал расселения — среднее течение реки Мбому, где живут вместе с родственными племенами.

В XIX веке находились в тесных хозяйственных, культурных и политических связях с занде; входили в племенной союз и теперь частично ассимилированы ими.

Религия 
Большинство представителей каре придерживаются традиционных верований, где главную роль играют культ предков, колдовство и магия.

Традиционные хозяйственные занятия 
Основное традиционное занятие — подсечно-огневое ручное земледелие (смешанные посевы элевсины, сорго, кукурузы, таро и арахиса, овощи, суходольный рис). Работы по очистке участков выполняют мужчины; посев, обработку, сбор урожая — женщины. На приусадебных участках преобладали интенсивные огородные формы, а в 2—3 км от селения — экстенсивные, огневые приёмы обработки земельных участков, с большой продолжительностью залежей. Были развиты производство железных орудий и оружия, гончарное, резьба по дереву и плетение. Украшения отличаются тонкостью отделки.

Общество 
В основе социальных отношений — родовая организация и деревенские большесемейные общины во главе со старейшиной. Счёт родства патрилинейный, брак патрилокальный.

Культура 
Одним из наиболее интересных культурных памятников, стоящий среди других копий Северной Нигерии достойных исследования — копья Атсоши властелина Вукари, Дисакуна копья-талмсмана Чамба, магических боевых копий Кам из Мури, копья Жомбор обряда Фика, и несколько копий культа Нзеана в Нумане — копьё Шамахински из Каре-Каре (Kirk-Greene 1963: 176).

Музыка 
У каре богатый музыкальный и танцевальный фольклор. Музыкальные инструменты — барабаны, ксилофоны, струнные.

Жилище и быт 
Структура разбросанных поселений представляет собой группы цилиндрических хижин с коническими соломенными крышами; на юге распространены компактные поселения из прямоугольных каркасных построек со стенами из прутьев и циновок.

Одежда в прошлом была минимальна (набедренная повязка), теперь распространены костюмы и платья европейского покроя.

Основная пища — похлёбки, лепёшки, каши; употребляют бананы, рыбу, овощи.

Литература 
 Андрианов Б. В. 1999. Каре. // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. : Большая Российская Энциклопедия. С. 225.
 Kirk-Greene A. H. M. 1963. A Note on Some Spears from Bornu, Northern Nigeria. Man. Vol. 63. P. 174—176.
 Lancaster C.S., Pohorilenko A. 1977. Ingombe Ilede and the Zimbabwe Culture. The international Journal of African Historical Studies. Vol. 10. No. 1. P. 1—30.

Народы банту
Народы Центральноафриканской Республики
Народы Демократической Республики Конго
Народы Африки